Ёнский сельский территориальный округ — территориальная единица в составе Ковдорского района (муниципального округа) Мурманской области.

Административный центр — населённый пункт Ёнский.

Муниципальное образование (сельское поселение) не образовано, Ковдорский район с точки зрения муниципального устройства до 2021 года являлся городским округом и управление Ёнского сельского территориального округа Ковдорского района функционировало как подведомственное учреждение администрации района.

С 1 января 2021 года городской округ Ковдорский район был преобразован в муниципальный округ и получил наименование Ковдорский муниципальный округ, управление Ёнского сельского территориального округа сохранило статус подведомственного учреждения, Постановлением администрации Ковдорского муниципального округа № 750 от 03.11.2021 было переименовано в Управление по работе с сельскими территориями Ковдорского муниципального округа.

Населённые пункты 

 Упразднённые
Населённый пункт Слюда, упразднён в 2007 году.

История 
В 1979 году был образован Ёнский сельсовет.

В 1999 году он был преобразован в Ёнскую сельскую администрацию.

В 2002 году Ёнская сельская администрация преобразована в Ёнский сельский территориальный округ.

В 2010 году Ёнский сельский территориальный округ вместе с другими сельскими и поселковыми округами перестал учитываться в ОКАТО в качестве административно-территориального образования.

Примечания 

Ёнский сельский территориальный округ